Luis Llosa puede hacer referencia:
Luis Llosa y Abril, político peruano del siglo XIX
Luis Llosa Urquidi, director y productor de cine peruano